soba – rodzaj makaronu
 Soba – starożytne królestwo aramejskie
 Soba – gmina w Hiszpanii
 Soba – stolica średniowiecznego królestwa Alodii

Zobacz też